KPG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kurupung (Guyana)
 kpg – codice ISO 639-3 della lingua kapingamarangi